L'Open de Dayton 2008 est l'édition 2008 de l'Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 23 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Robert McFadzean.

Le Français Thierry Lincou l'emporte en finale face à David Palmer.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en 2008
Sport en janvier 2008
Squash en 2008